Чемпіонат Угорщини з футболу 2007—2008 — 106-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув МТК.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Дебрецен взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Угорщини 2007—2008.
2. Клуб Шопрон під час зимової перерви відкликав ліцензію для участі у турнірі через відмову фінансування команди головним спонсором. З клубу було знято 11 очок. У матчах, що залишились, клубу було зараховано технічні поразки 0-3.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

2007—2008
Угорщина
Угорщина
2007 в угорському спорті
2008 в угорському спорті